ислам
 Вали ( «близкий; родной; святой») — мужское имя арабского происхождения.
 Вали Мухаммад (1605—1611) — второй хан Бухарского ханства из узбекской династии джанидов — Аштарханидов.
 Вали-хан (1741—1819) — правитель Среднего жуза в Казахстане.
 Вали — должность в администрации исламских стран, соответствующая должности наместника провинции или другой административной единицы, на которое делится страна.
 Вали — опекун в исламском семейном праве.
 Вали (мн. ч. авлия) — праведник, усердствующий в молитвах, поминании Аллаха и других видах поклонения. У суфиев — святой, который может обладать сверхъестественными способностями.
 Аль-Вали — одно из имён Аллаха, употребляется в значении «друг», «сподвижник».

 другие религии
 Вали — бог мщения в германо-скандинавской мифологии.
 Вали — персонаж древнеиндийского эпоса Рамаяна, отец Ангады.

См. также 
 Вал
 Валли
 Валы
 Валя
 Уали — казахский вариант произношения